Sobekhotep III – władca starożytnego Egiptu, 21. król XIII dynastii z czasów Drugiego Okresu Przejściowego.
Prawdopodobnie panował w latach 1708-1705 p.n.e. Według Kanonu Turyńskiego panował trzy lata i dwa miesiące. Dzięki kilku zabytkom, które przetrwały do naszych czasów znane są koligacje rodzinne Sobekhotepa. Zabytki te to m.in. skarabeusze genealogiczne, ołtarz na wyspie Sahel oraz inskrypcje skalne w okolicach Armant. Sobekhotep był synem Boskiego Ojca Mentuhotepa i Juhetibu, którzy oprócz niego mieli dwóch synów - Seneba i Chau. Znane są także imiona dwóch żon Sobekhotepa. Były to Senebhenaes i Neni, ze związku z którą narodziły się dwie córki Juhetibu i Dedetanket. Władca znany jest także dzięki rozbudowie świątyni Senusereta III w Medamud oraz działalności budowlanej w Tod i Elkab oraz być może także z Karnaku.

Bibliografia 
 
 
 Schneider Th. - Leksykon faraonów, PWN, Warszawa-Kraków 2001, . 

Faraonowie XIII dynastii